

Patronymes 
Boldyrev (masculin ; ) ou Boldyreva (féminin ; ), également Boldyreff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Danyil Boldyrev (1992-), grimpeur ukrainien.
 Dmitri Boldyrev (1885-1920), philosophe russe.
 Iouri Boldyrev (1960-), homme politique russe.
 Olga Boldyreff (1957-), artiste française.

Liens externes 
 

Patronyme russe